Erva-leiteira é o nome comum dado a diversos táxones vegetais:

 Euphorbia azorica
 Polygala vulgaris
 Euphorbia helioscopia subsp. helioscopia